Dávka může mít více významů:

vojenství
 dávka z kulometu

biochemie
 doporučená denní dávka
 smrtelná dávka

fyzika záření
 dávkový ekvivalent – účinek ionizujícího záření
 absorbovaná dávka

platby občanů státu
 milionářská dávka – milionářská daň

platby státu občanům
 státní sociální podpora v Česku
 dávky pěstounské péče
 dávky nemocenského pojištění

počítače
 dávkové zpracování – naplánované zpracování daného objemu dat
 dávkový soubor – script příkazů pro příkazovou řádku, předpis akcí k provedení, typicky krátký

Externí odkazy